Kurskaja ist der Name zweier Orte in Russland:

 Kurskaja (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Kurskaja (Stawropol), Staniza in der Region Stawropol

Kurskaja ist der Name zweier U-Bahnhöfe in Moskau:

 Kurskaja (Arbatsko-Pokrowskaja-Linie)
 Kurskaja (Kolzewaja-Linie)